

Astronomia 
 8732 Champion – asteroide della fascia principale

Azienda 
 Champion – azienda produttrice di articoli di abbigliamento sportivo statunitense
 Champion – azienda di supermercati francese
 Champion-Automobilbau - piccolo costruttore tedesco di microvetture attivo nei primi anni '50 del XX secolo
 Champion Aircraft Corporation – azienda produttrice di aeromobili statunitense
 Champion Spark Plug – azienda produttrice di candele d'accensione statunitense

Cinema 
 Champion – titolo originale di Il grande campione, film del regista canadese Mark Robson (1949) 
 Champion Film Company – casa di produzione cinematografica statunitense
 The Champion – titolo originale di Charlot boxeur, film del regista britannico Charlie Chaplin (1915)

Geografia

Belgio 
 Champion – ex comune ora frazione di Namur, città nella provincia di Namur (Vallonia)

Canada 
 Champion – villaggio nella divisione No. 5 (Alberta)

Stati Uniti d'America 
 Champion – township nella contea di Marquette (Michigan)
 Champion – località nella contea di Chase (Nebraska)
 Champion – città nella contea di Jefferson (New York)
 Champion – località di Green Bay, città nella contea di Brown (Wisconsin)

Svizzera 
 Champion – nome francese di Gampelen, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Musica 
 Champion – singolo di Agnes del 2006)
 Champion – album di RuPaul del 2009
 Champion – singolo dei Fall Out Boy del 2017 
 Champion – singolo di Nav del 2018
 Champion – album di Bishop Briggs del 2019

Persone 
 Nicolas Champion (1475 circa-1533) – compositore fiammingo
 Jacques Champion de Chambonnières (1601?-1672) – compositore e clavicembalista francese
 Adélaïde-Marie Champion de Cicé (1749-1818) – religiosa francese
 Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty (1768-1815) – militare francese
 Étienne Jean Charles Champion (1803-1865) – politico francese
 Honoré Champion (1846-1913) – editore francese
 Albert Champion (1878-1927) – ciclista francese
 Émile Champion (1879 –?) – atleta francese
 Pierre Champion (1880-1942) – storico francese
 Thierry Champion (1966) – tennista francese
 DJ Champion (1969) – musicista canadese
 Will Champion (1978) – musicista britannico
 Dimitri Champion (1983) – ciclista francese

Sport 
 Champion Racing – scuderia automobilistica statunitense

Trasporti 
 Champion Air – compagnia aerea statunitense
 Olympic Champion – nave della compagnia di navigazione Anek Lines
 Studebaker Champion – autovettura costruita dalla Studebaker

Altri progetti